Arbutoideae (лат.) — подсемейство цветковых растений семейства .

В составе подсемейства шесть родов:

Примечания